Virtueel heeft verschillende betekenissen.

Het woordenboek van Van Dale geeft het de volgende betekenissen:
 slechts schijnbaar bestaand
 als mogelijkheid of vermogen aanwezig 
 uit de aard der zaak, substantieel (juridisch)

Meer specifiek:
 In de informatica, zie virtualiteit (informatica). 
 In de kwantummechanica wordt het gebruikt voor virtuele deeltjes (niet-detecteerbare deeltjes).
 In de optica wordt het gebruikt voor een niet projecteerbaar beeld, als bijvoorbeeld veroorzaakt door een lens met een negatieve brandpuntsafstand, zie virtueel beeld.
 In de sportverslaggeving duikt het begrip soms op, bijvoorbeeld in verslaggeving over de Ronde van Frankrijk: "De wielrenner rijdt virtueel in het geel", wat betekent dat hij de gele trui zou krijgen met de huidige voorsprong die hij heeft opgebouwd in de rit.